W Polsce:
 Chełmiec – wieś w woj. małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Chełmiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Męcinka
 Chełmiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn
 Chełmiec – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol
 Chełmiec – gmina
 Chełmiec – dawna gromada
 Chełmiec – góra w Sudetach